Сельское поселение Морозовское — сельское поселение в составе Верховажского района Вологодской области.
Центр — село Морозово.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Морозовский сельсовет.

По данным переписи 2010 года население — 940 человек.

География 
Расположено на северо-западе района. Граничит:
 на западе и севере с Архангельской областью,
 на востоке с Нижне-Важским и Верховажским сельскими поселениями,
 на юге с Верховским сельским поселением.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Морозовского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входят 19 населённых пунктов, в том числе
17 деревень,
1 посёлок,
1 село.

Примечания 

Муниципальные образования Верховажского района
Сельские поселения Вологодской области